Karin Well – attrice e modella italiana
 Well (Lincolnshire) – località dell'Inghilterra, nel Lincolnshire
 Well (Paesi Bassi) – località dei Paesi Bassi

Pagine correlate 

 The Well